MaMaSé! (album), een album K3
MaMaSé! (single), een single K3
MaMaSé! Tour